Breitkreuz ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Breitkreuz (* 1989), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Christoph Breitkreuz (* 1955), deutscher Geologe
 Clarke Breitkreuz (* 1991), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Falk Breitkreuz (* 1964), deutscher Jazzmusiker (Bassklarinette, Sopran-, Tenor- und Altsaxophon)
 Hartmut Dieter Breitkreuz (1937–2020), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Patrick Breitkreuz (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Steve Breitkreuz (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Breitkreutz